Din, din o DIN puede hacer referencia a:

 Dīn, un término árabe asociado con "religión" o "forma de vida".
 Din (Geburáh), uno de los aspectos del "Geburáh".
 DIN es la abreviatura de Instituto Alemán para la Normalización (en alemán: Deutsches Institut für Normung) y es usado en el nombre de sus normas, como:
 DIN 1451, norma para un tipo de letra desde 1936.
 DIN 476, por ejemplo DIN A4, trata de los formatos de papel.
 Carril DIN, un sistema común de montaje de equipos eléctricos en cuadros de mando y protección.
 Conector DIN, uno de los muchos conectores eléctricos que siguen las normas DIN.
 Din, abreviatura de Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., extinta tienda chilena (hoy Abcdin).
 Din (The Legend of Zelda), una diosa en la serie de videojuegos The Legend of Zelda
 Din, Guinea
 Din, Irán
 Dinar serbio, una abreviación local.